Sheridan's Ride – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Vitagraph
 Sheridan's Ride – cortometraggio del 1913 diretto da Otis Turner